Куркак — топоним:

 Куркак — горный хребет в Башкортостане
 Куркак — гора в Башкортостане.
 Куркак — село в Табасаранском районе Дагестана.